|}
Die Ramal de Moura war eine Nebenbahn in Portugal.

Der Ramal de Moura verband den Bahnhof von Beira an der Linha do Alentejo mit den Kreisstädten Serpa und Moura, mit einer Gesamtschienenstrecke von 58,8 km. Die Bahnstrecke wurde im Jahre 1909 eingeweiht und zusammen mit anderen Strecken im Jahre 1989 stillgelegt.

Wiederholte politische Aktionen rufen zur Wiedereröffnung der Schienenstrecke auf, andererseits fordert die Bewegung der Bahntrassenradler die Umwidmung der stillgelegten Strecke zu einem Eco-Radwanderweg.

Galerie

Weblinks 
 railfaneurope.net: Bilder der stillgelegten Bahnstation von Moura

Einzelnachweise 

Moura
Spurweite 1668 mm